Авраамов — русская фамилия.

Известные носители 
 Авраамов, Арсений Михайлович (Краснокутский) (1886—1944) — композитор.
 Авраамов, Дмитрий Сергеевич (1932—2009) — российский публицист, доктор философских наук, профессор, главный редактор журнала «Журналист».
 Авраамов, Николай Юрьевич (1892—1949) — морской офицер, участник Первой мировой, Гражданской и Великой Отечественной войн, член Центробалта, командующий Чудской военной флотилией.
 Авраамов, Юрий Серафимович (род. 1927) — учёный-материаловед, ректор МГИУ (1981—1997).